Charles Monck peut faire référence à : 

 Charles Monck (1er vicomte Monck) (1754-1802), irlandais,  Monck ;
 Charles Monck (1779-1867), , homme politique britannique ;
 Charles Monck (3e vicomte Monck) (1791-1849), irlandais,  Monck ;
 Charles Monck (4e vicomte Monck) (1819–1894), irlandais,  Monck.